Скопосени има више значења:

 Скопосени (Горбан), насеље у округу Јаши у Румунији
 Скопосени (Хорлешти), насеље у округу Јаши у Румунији